Власти:
 Власти — множественное название органов власти в том или ином государстве, стране и так далее.
 Власти — ангельский чин.
  — село в Греции.

См. также 
 Власть